Sikder ist der Familienname folgender Personen:

 Kristin Sikder (* 1974), deutsche Schauspielerin
 Stephen A. Sikder (* 1966), deutsch-indischer Schauspieler